Josefin Johansson och liknande namn kan avse:
 Josefin Johansson (manusförfattare) (född 1980), svensk manusförfattare
 Josefin "Jossan" Johansson (född 1982), svensk komiker och författare
 Josefin Johansson (fotbollsspelare) (född 1988), svensk fotbollsspelare

Se även
 Josefina Johansson (född 1974), svensk komiker, skådespelare och programledare